Динамический диск — технология программно реализованных RAID-массивов, встроенная в операционные системы Windows.

Представляет собой лицензированную у компании Veritas упрощённую версию продукта VxVM (ныне Symantec Storage Foundation). Впервые появилась в Windows 2000.

Позволяет создавать все основные RAID-конфигурации. Не поддерживается в Home-версиях Windows.

Достоинства 
 несмотря на закрытость формата метаданных, существует большое число инструментов для работы с ним, в том числе в Linux, куда большее, чем для проприетарных форматов дешёвых RAID-контроллеров
 надёжность куда выше, чем у дешёвых RAID-контроллеров с изобилующими ошибками драйверами, устанавливаемых в материнские платы (полноценный RAID-контроллер, например, от Adaptec, стоит около $1000 и является устройством совершенно иного класса, в частности, имеет свою память). Случаи полной потери данных от сбоя в RAID-контроллере или его драйвере известны и не редки, что не известно в случае Dynamic Disk.
 ресинхронизация «зеркала» исключает из процесса незанятые файлами блоки диска, и работает с низким приоритетом, не мешая приложениям.

Недостатки 
 в конфигурации RAID5 тратится процессорное время на подсчёт контрольных сумм при записи (следствие программной природы продукта). Это не замедляет запись, приводя к обычно не более чем 15-20 % нагрузке процессора на современных компьютерах.
 Windows не может быть установлена на Dynamic Disk, что имеет неприятное следствие — из всех RAID-конфигураций Dynamic Disk загрузочным томом Windows может являться только «зеркало» (установка производится на обычный диск, потом он конвертируется в Dynamic, потом создаётся «зеркало» добавлением второй половины, с другими RAID-конфигурациями это невозможно).

Примечания 

Технологии Windows